Мастерс 2003 (, также известен как Benson and Hedges Masters 2003 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший со 2 по 9 февраля 2003 года в конференц-центре «Уэмбли», Лондон. Победителем турнира стал Марк Уильямс, обыгравший в финале Стивена Хендри со счётом 10:4.

Призовой фонд 

 Победитель: GB£ 210 000
 Финалист: £ 105 000
 Высший брейк: £ 22 000
 Максимальный брейк: £ 100 000
 Общий призовой фонд: £ 695 000

Примечательные факты 

 В последний раз сигаретный бренд «Benson & Hedges» спонсировал турнир.
 Стивен Хендри в четвертьфинальном матче имел хороший шанс сделать свой очередной максимальный брейк, но не забил розовый в угол и остановился на серии в 134 очка.

Высший брейк 

 144 — Стивен Хендри (полуфинал)

Результаты

Уайлд-кард раунд

Плей-офф

Квалификация 

Победителем квалификационного турнира и игроком, получившим право сыграть на Мастерс 2003, стал Марк Дэвис. В финале он выиграл у Мехмета Хусну со счётом 9:6.

Высший брейк в квалификации сделал Тони Драго — 147 очков.

Сенчури-брейки 

 144, 134, 107, 106, 102, 101, 101 Стивен Хендри
 138, 104 Пол Хантер
 122 Квинтен Ханн
 121, 115, 103, 102, 100 Марк Уильямс
 117, 101 Джон Хиггинс
 112, 105 Ронни О'Салливан
 111 Джимми Уайт
 107, 104 Марк Дэвис
 104 Стив Дэвис
 104 Мэттью Стивенс
 100 Кен Доэрти

Примечания

Ссылки 

 Все результаты турнира на snooker.org 
 BBC Masters 2003 homepage 

Мастерс (снукер)
2003 год в снукере